Ballantyne ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ballantyne (1867–1950), kanadischer Politiker
 David Ballantyne (1924–1986), neuseeländischer Schriftsteller und Journalist
 Edith Ballantyne (geb. Edith Müller; * 1922), tschechisch-kanadische Friedensaktivistin 
 Elspeth Ballantyne (* 1939), australische Schauspielerin
 Frederick Ballantyne (1936–2020), vincentischer Politiker
 Horatio Ballantyne (1871–1956), britischer Chemiker und Manager
 Iain Ballantyne (* 1963), britischer Autor
 James R. Ballantyne (1813–1864), schottischer Orientalist
 Joyce Ballantyne (1918–2006), US-amerikanische Illustratorin und Malerin
 Orde Ballantyne (* 1962), vincentischer Weitspringer
 Pamenos Ballantyne (* 1973), vincentischer Marathonläufer
 Paul Ballantyne (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Michael Ballantyne (1825–1894), schottischer Schriftsteller
 Sara Ballantyne (* 1964), kanadische Hockeyspielerin
 Thomas Ballantyne (1829–1908), kanadischer Politiker
 Tony Ballantyne, britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ballantine